Вірі́-о-Мон () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на північ від Парижа, 34 км на захід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Вірі-о-Мон на сайті французького Національного інституту географії
 Вірі-о-Мон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вірі-о-Мон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вірі-о-Мон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вірі-о-Мон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма